Кака има више значења:

 Кака, други назив за измет
 Кака (птица), новозеландски папагај
 Кака (фудбалер) (рођен 1982), бразилски фудбалер
 Кака (фудбалер, рођен 1981), бразилски фудбалер
 Кака (фудбалер, рођен јануара 1991), бразилски фудбалер
 Кака (фудбалер, рођен маја 1991), бразилски фудбалер
 Кака (митологија), личност из римске митологије